Mentlberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mentlbergsiedlung, eine Ortslage im Innsbrucker Stadtteil Wilten, Tirol 
 Schloss Mentlberg, ein Schloss in Innsbruck-Wilten
 Wallfahrtskirche Mentlberg (Maria auf der Gallwiese), Schlosskirche des Schlosses in Innsbruck